Чемпионат Украины по волейболу среди женских команд проводится с 1992 года.

Чемпионат разбит на два дивизиона — Суперлигу и высшую лигу, до сезона-2004/05 включительно женский чемпионат проводился и среди команд первой лиги.

До сезона-1999/00 турнир сильнейших команд страны носил название «высшая лига», соответственно, нынешняя высшая лига называлась первой лигой, а низший дивизион — второй. При этом переходящий сезон-1998/99 получился во многом экспериментальным: чемпионат проводился сразу в четырёх лигах — высшей (ныне — Суперлига), высшей лиге Б (ныне — высшая лига), первой и второй.

Между лигами по итогам каждого сезона производится обмен командами — две худшие (одна — напрямую, вторая — в случае неудачного выступления в переходных матчах) выбывают в низшую лигу — их места занимают команды низших лиг.

Лучшие команды Суперлиги получают право играть в еврокубковых турнирах, проводимых под эгидой ЕКВ.

Призёры чемпионатов Украины

Суперлига 
(до сезона-1999/00 — высшая лига)

Медальная таблица

Участники 

 В верхней строчке таблицы указан год завершения чемпионата.
 В таблице указаны современные или последние названия клубов на момент их выступлений в Суперлиге.

Высшая лига 
(до сезона-1999/00 — 1-я лига, в сезоне-1999/00 — высшая лига Б)

1-я лига 
(до сезона-1999/00 — 2-я лига)

2-я лига 
(четвёртый по рангу дивизион в сезоне-1998/99)

См. также 
 Чемпионат Украины по волейболу среди мужчин
 Кубок Украины по волейболу среди женщин
 Кубок Украины по волейболу среди мужчин

Ссылки 
 Призёры чемпионатов Украины и обладатели Кубка Украины на сайте ФВУ